Соревнования в масс-старте на 15 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 15 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015